Якуб Паур (; 4 июня 1992, Вишнове, Словакия) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Жилина».

Карьера

Клубная 
Якуб начал свою профессиональную карьеру в академии ФК «Жилина». Там же он и подписал первый в своей жизни профессиональный контракт в 2011 году. В этом же году был отправлен в аренду в ФК «ВиОн». В 2012 году вновь вернулся в родной клуб.

Международная 
Якуб Паур является одним из игроков молодёжной сборной и юношеской до 19 лет. В общей сложности Якуб провёл за национальные команды 12 матчей и забил 1 гол.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Жилины»
 
 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «ВиОн»
Игроки ФК «Тренчин»